Les Hyphochytriomycota sont une division de champignons du règne des Chromista.

Liste des classes 
Selon  :
 classe des Hyphochytriomycetes

Selon  :
 classe des Hyphochytriomycetes
 famille des Hyphochytriaceae
 famille des Rhizidiomycetaceae

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 
 

Classification taxinomique des champignons
Division de champignons (nom scientifique)
Chromiste (nom scientifique)